En anatomie on parle de sac aérien pour désigner des organes très différents :
 Sac aérien, chez les oiseaux et autres dinosaures, ainsi que chez les ptérosaures.
 Sac aérien, chez les cétacés.
 Sac aérien, chez les insectes.
 Sac aérien, chez les poissons osseux (Ostéichtyens).
 Sac aérien, portion la plus postérieure du poumon droit chez les serpents.